

Astronomia 
 59001 Senftenberg – asteroide della fascia principale

Geografia

Austria 
 Senftenberg – comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)

Germania 
 Senftenberg – città nel circondario dell'Oberspreewald-Lusazia (Brandeburgo)
 Senftenberg – frazione di Buttenheim, comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)

Repubblica Ceca 
 Senftenberg – antico nome tedesco di Žamberk, città nel distretto di Ústí nad Orlicí (Pardubice)